Nager steht für:
 die Kurzform der Bezeichnung Nagetier, siehe Nagetiere
 nach anderem Sprachgebrauch die Gesamtheit von Nage- und Hasentieren, siehe Glires
 ein Elektrowerkzeug zur Trennung von Blechen, auch Knabber genannt
 eine andere Transkription von Nagar (Stadt) und Nagar (Staat) im heutigen Pakistan

Nager ist der Familienname folgender Personen:
 Bessie Nager (1962–2009), Schweizer Künstlerin
 Felix Robert Nager (1877–1959), Schweizer Otorhinolaryngologe
 Felix von Schumacher-Nager (1909–2002), Schweizer Publizist
 Gerold Nager (1823–1898), Schweizer Politiker
 Jost Josef Nager (1813–1892), Schweizer Politiker (Liberale)